Arondismentul Vannes (în ) este un arondisment din departamentul Morbihan, regiunea Bretagne, Franța.

Subdiviziuni

Cantoane 
 Cantonul Allaire
 Cantonul Elven
 Cantonul La Gacilly
 Cantonul Grand-Champ
 Cantonul Guer
 Cantonul Malestroit
 Cantonul Mauron
 Cantonul Muzillac
 Cantonul Ploërmel
 Cantonul Questembert
 Cantonul La Roche-Bernard
 Cantonul Rochefort-en-Terre
 Cantonul Sarzeau
 Cantonul La Trinité-Porhoët
 Cantonul Vannes-Centre
 Cantonul Vannes-Est
 Cantonul Vannes-Ouest

Comune 

Vannes